Ержабек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Ержабек, Владимир (род. 1959) — чехословацкий хоккеист.
 Ержабек, Михал (род. 1993) — чешский футболист.
 Ержабек, Ростислав (род. 1962) — чешский футболист.
 Ержабек, Франц Венцеслав (1836—1893) — чешский драматург.
 Ержабек, Якуб (род. 1991) — чешский хоккеист.